Tylko Ty! – polski teleturniej emitowany przez TVP2, oparty na formacie Pointless
 Tylko Ty – polski teleturniej emitowany przez TV Puls, oparty na formacie The Newlywed Game
 Tylko ty (oryg. Only You) – amerykański film, komedia romantyczna z 1992 roku, reż. Betty Thomas
 Tylko ty (oryg. Only You) – amerykański film, komedia romantyczna z 1994 roku, reż.  Norman Jewison
 Tylko Ty (Como tú ninguna) – wenezuelska telenowela wyemitowana w latach 1994-1995
 Tylko Ty – album muzyczny zespołu Fanatic (wyd. 2009)

Zobacz też

Przypisy